Latsch bezeichnet:

die Gemeinde Latsch in Südtirol, Italien
die Ortschaft Latsch GR in der politischen Gemeinde Bergün/Bravuogn, Kanton Graubünden, Schweiz
 Latsch (Weiden in der Oberpfalz), Dorf und ein Gemeindeteil von Weiden in der Oberpfalz
Verkehrslandeplatz Latsch (offizieller Name: Verkehrslandeplatz Weiden/Opf.) der Stadt Weiden in der Oberpfalz
die Reifenaufstandsfläche
eine Bergkiefer 
umgangssprachlich einen (abgetragenen) Schuh, siehe auch Latschen
in der Schweiz einen umgangssprachlichen Ausdruck für Latein

Latsch ist der Familienname folgender Personen:

 Timo Latsch (* 1977), deutscher Sportjournalist

Siehe auch:
 Lätsch